Herrarnas 20 kilometer gång vid olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 16 augusti i Pekings Nationalstadion.

Medaljörer

Resultat 
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 WJR innebär världsrekord för juniorer
 AR innebär världsdelsrekord (area record)
 PB innebär personligt rekord.
 SB innebär säsongsbästa.
 w innebär medvind > 2,0 m/s

Mellantider 

s.t. - samma tid.

Referenser

Källor
 Resultat på Sports-reference.com

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008